La Route nationale 74 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 74 en Belgique
 Route nationale 74 en France métropolitaine
 Route nationale 74 en Slovaquie

Voir aussi